Жеребьёвка отборочного турнира Евро-2016 прошла в Ницце 23 февраля 2014 года. В группу I попали сборные по футболу следующих стран: Португалия, Дания, Сербия, Армения, Албания. Матчи в группе I прошли с 7 сентября 2014 года по 11 октября 2015 года.

По договорённости сборная Франции как хозяйка турнира проведёт по две товарищеские встречи с каждой из этих сборных в свободные календарные дни. Результаты этих матчей не учитывались в ходе отборочной кампании.

Результаты 
Расписание матчей было опубликовано УЕФА после жеребьёвки 23 февраля 2014 года в Ницце. Время начала матчей 14 ноября 2014 года указано в UTC+1 (CET, Центральноевропейское время), время начала остальных матчей — в UTC+2 (CEST, Центральноевропейское летнее время). Местное время (отличное от центральноевропейского) указано в скобках.

Товарищеские матчи сборной Франции

Матч Сербия — Албания 
На 42-й минуте при счёте 0:0 матч был остановлен после того как над полем появился беспилотный летательный аппарат (возможно, дрон), к которому был привязан флаг Албании с изображением так называемой «Великой Албании». Как только флаг опустился достаточно низко, сербский защитник Стефан Митрович подпрыгнул и поймал флаг, что вызвало негодование албанских футболистов и позже привело к драке между футболистами обеих сборных. После этого главный арбитр встречи Мартин Аткинсон увёл команды в подтрибунное помещение.

15 октября было возбуждено дисциплинарное дело в отношении футбольных ассоциаций Сербии и Албании по итогам матча, рассмотрение которого было запланировано на 23 октября на заседании Контрольно-дисциплинарной и этической инстанции УЕФА.

По итогам рассмотрения дела, сборной Албании было засчитано техническое поражение со счётом 3:0, а сборной Сербии, несмотря на вышеприведённый факт, было назначено наказание в виде лишения 3 очков. Обеим футбольным федерациям надлежит заплатить штраф в денежном эквиваленте. Данное решение было оспорено обеими футбольными федерациями.

10 июля 2015 года Спортивный арбитражный суд вынес окончательное решение по делу, отменив решение УЕФА и присудив сборной Албании техническую победу со счётом 3:0 и три очка. Сербии засчитано техническое поражение со счетом 0:3, а также оставлено в силе решение о дополнительном лишении трех очков. Таким образом, после вынесения решения, сборная Сербии опустилась на последнее место в группе, имея в турнирной таблице -2 очка.

Бомбардиры 
Не учитываются товарищеские матчи сборной Франции.

5 голов
  Криштиану Роналду (1 пен.)
3 гола
  Зоран Тошич
2 гола

  Никлас Бентнер
  Жоау Моутинью
  Адем Ляич

1 гол

  Беким Балай
  Шкельзен Гаши
  Берат Джимшити
  Эрмир Леняни
  Мергим Маврай
  Армандо Садику
  Роберт Арзуманян
  Грайр Мкоян
  Юра Мовсисян
  Генрих Мхитарян
  Маркос Пиззелли
  Лассе Вибе
  Томас Каленберг
  Симон Кьер
  Юссуф Поульсен
  Якоб Поульсен
  Пьер-Эмиль Хёйбьерг
  Рикарду Карвалью 
  Фабио Коэнтрао
  Неманья Матич

Примечания

Ссылки 
 Страница группы на официальном сайте УЕФА

Отборочный турнир